Гордон, Джим:
  (1909—1986) — австралийский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в сражении при Джеззине (1941).
  (род. 1937) — канадский политик, мэр Садбери (1976—1981, 1991—2000, 2001—2003).